Исраи́лов — фамилия. Известные носители:

 Исраилов, Ахлетдин Шукурович (1994) — киргизский футболист;
 Исраилов, Бадруддин Хасанович (1967) — каратист, тренер, спортивный функционер;
 Исраилов, Ильхом Мухтарович (1968) — киргизский футболист;
 Исраилов, Иса (1984) — чеченский пауэрлифтер, чемпион России и мира;
 Исраилов, Равиль Сапарович (род. 1968) — киргизский футболист;
 Исраилов, Умар Шарпуддиевич (1981—2009) — участник сепаратистских вооружённых формирований в Чеченской Республике, позднее сотрудник охраны Рамзана Кадырова, получивший известность как его критик;
 Исраилов, Хасан (1910—1944) — организатор антисоветского движения в Чечне;
 Исраилов, Хож-Бауддин (1953) — чеченский актёр, художник-карикатурист, Народный артист Чеченской Республики;